

Patronyme

 Jacques Perbet, ( ? -1794), était un ecclésiastique français de Haute-Loire.
 Jérémy Perbet, (1984- ), est un footballeur français.
 Régis Perbet, (1919-1992), était un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme